Godchaux est un patronyme porté par plusieurs personnalités :

Personnalités 
 Alfred Godchaux (1839-1907), artiste peintre français ;
  (1994-), joueur de football américain 
 Donna Jean Godchaux (1949-), chanteuse américaine ;
 Émile Godchaux (vers 1860-1938), artiste peintre français ;
  (1879-1965), homme d'affaires américain ;
  (1901-1978), joueur américain de football américain et de baseball ;
 Keith Godchaux (1948-1980), joueur de claviers américain ;
  (1824-1899), homme d'affaires américain ;
  (1946-), femme politique américaine ;
  (1844-1888), fils de Quetschlik Godchaux, industriel luxembourgeois, bourgmestre de Sandweiler en 1873 puis de Hamm de 1874 à 1888 ;
  (1798-1873), frère de Samson Godchaux, industriel luxembourgeois  ;
 Roger Godchaux (1878-1958), peintre, dessinateur et sculpteur animalier français ;
  (1811-1887), frère de Quetschlik Godchaux, industriel luxembourgeois, bourgmestre de Sandweiler de 1846 à 1862.

Notes et références

Liens externes